Rag o RAG puede referirse a:
 RAG, siglas de la Real Academia Gallega.
 Ragtime, estilo musical.